VivaCité : radio belge
 vivacité : en informatique, peut désigner :
 le fait pour un système de garantir qu'une propriété sera vraie dans un système à partir d'une certaine étape de l'exécution
 en théorie de la compilation lors de l'explicitation du graphe de flot de contrôle qu'une variable entre deux nœuds a été définie, est utilisée et n'est pas redéfinie entre ces nœuds
 Vivacité : ancien réseau de transports urbains de l'agglomération d'Auxerre
 VivaCité: festival de spectacle vivant français organisé le week-end suivant le  à La Réole (Gironde).